Franco-Suisse steht für
Compagnie Franco-Suisse, schweizerische Eisenbahngesellschaft
Ansichtskartenverlag Franco-Suisse, Bern
 Hôtel Arbez Franco-Suisse, französisch-schweizerisches Hotel in La Cure